{| class="infobox" style=""
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Снукерныетурниры
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Hainan Classic
|-
|align = "center" | Боао, Китай
|-
|align = "center" | 10 — 13 марта 2011
|-
|align = "center" | Boao Conference Center
|-
| Призовой фонд — £ 100 000
|-
| Победитель — £ 40 000
|-
| Высший брейк — 142 (Джейми Коуп, полуфинал)
|- 
| Статус — пригласительный
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Финальный матч
|-
| Победитель — Джон Хиггинс
|-
| Финалист — Джейми Коуп
|}Hainan Classic 2011''' (более известен как Chinalife Xingpai Hainan Classic 2011'' — по названию спонсоров, страховой компании China Life и компании Xing Pai) — профессиональный пригласительный снукерный турнир, который прошёл с 10 по 13 марта 2011 года в Боао, провинция Хайнань, Китай. Победителем стал Джон Хиггинс, обыгравший в финале Джейми Коупа со счётом 7:2.

Перед финальным матчем были проведены несколько благотворительных показательных однофреймовых матчей между китайскими снукеристами и остальными приглашёнными игроками. «Гости» (сборная мира) победили, выиграв 4 игры против 2 побед у «хозяев».

Призовой фонд 

 Победитель: £ 40 000
 Финалист: £ 18 000
 Полуфиналисты: £ 7 000
 2-е место в группе: £ 3 500
 3-е место в группе: £ 1 500
 4-е место в группе: £ 500
 Максимальный брейк: £ 5 000
 Высший брейк: £ 1 000

Результаты

Групповая стадия

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Плей-офф

Сенчури-брейки 

 142 Джейми Коуп
 141 Грэм Дотт
 117, 113 Дин Цзюньхуэй
 111, 109 Джон Хиггинс
 101 Юй Дэлу
 101 Нил Робертсон

Примечания

Ссылки 

 Информация о турнире на Top-Snooker 
 Полуфиналисты известны (Евроспорт.ру)

Снукерные турниры в Китае
2011 год в снукере